Primera División 1994 (Chili)
 Primera División 1994 (Argentinië)
 Primera División 1994 (Uruguay)
 Primera División 1994 (Paraguay)
 Primera División 1993/94 - Spanje